Lewis Seiler, regista statunitense
 Oscillatore Seiler, tipo di oscillatore

Altri progetti

Pagine correlate 
 Sailer – pagina di disambiguazione
 Seyler – pagina di disambiguazione